Il doppio maschile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Steve DeVries e David Macpherson che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Sven Salumaa 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)

 Kelly Jones /  Rick Leach (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1992